Женский командный чемпионат мира 2007 года проходил с 19 по 30 мая в Екатеринбурге.
 Место проведения: Центр международной торговли
 Главный судья: Ignatius Leong (SIN)

Квалификанты 
 Россия — принимающая страна
 Украина, Китай, Грузия, Армения, Чехия, Германия — 6 лучших сборных олимпиады 2006 года. (Сборные США, Венгрия, Нидерланды, Словения приглашение не приняли.)
 Польша — победитель командного чемпионата Европы 2005 года.
 Вьетнам — победитель командного чемпионата Азии 2005 года.
 Ботсвана — представитель от Африки.

Команды

Таблица

Индивидуальные медали 
 Доска 1:  Чжао Сюэ
 Доска 2:  Хоу Ифань
 Доска 3:  Инна Гапоненко
 Доска 4:  Екатерина Ковалевская 2690
 Резервная:  Марта Пжезджецка

Ссылки 
 Информация о чемпионате на olimpbase
 Статьи о чемпионате на РШФ

Примечания 

Май 2007 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2007 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в России
Международные спортивные соревнования в Екатеринбурге
Спорт в России в 2007 году
Чемпионаты мира в России
2007 год в Свердловской области